Lorrain Smith est un nom pouvant désigner:

James Lorrain Smith (1862-1931), pathologiste écossais
Annie Lorrain Smith (1854-1937), lichénologue britannique

Voir aussi

Lorrain Smith